Dunkerton – villaggio del Regno Unito in Inghilterra nel Somerset
Dunkerton – comune degli Stati Uniti d'America in Iowa